DDB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 140 амінокислот, а молекулярна маса — 126 968.

Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, пошкодження ДНК, репарація ДНК, убіквітинування білків. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки